Larrondo ist der Familienname folgender Personen:

 José Olivares Larrondo (1892–1960), baskischer Schriftsteller und Journalist
 Julio Esteban Larrondo Yáñez (* 1959), chilenischer Geistlicher, Weihbischof in Santiago de Chile
 Marcelo Larrondo (* 1988), argentinischer Fußballspieler
 Pamela Cantuarias Larrondo (1952–2010), chilenische Journalistin